Ellon kan syfta på:

 Ellon, Frankrike – en kommun i departementet Calvados, Basse-Normandie, Frankrike
 Ellon, Skottland – en ort i Aberdeenshire, Skottland
 Lac Ellon – en sjö i Québec, Kanada